Полазна:

 Полазна — крупнейший посёлок в Добрянском районе Пермского края (Россия).
 Полазна — река в России, протекает в Пермском крае.
 Полазна — гора в Пермском крае.